Pinarejos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pinarejos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Pinarejos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar